Het cognomen Cato (cognomen), onder meer gedragen door:
 Marcus Porcius Cato Censorius maior (234-149 v.Chr.), consul in 195 v.Chr., censor in 184 v.Chr. 
 Marcus Porcius Cato Uticensis minor (95-46 v.Chr.), praetor in 54 v.Chr. 
 de Japanse knecht en karateleraar van Inspecteur Jacques Clouseau in de komische filmserie The Pink Panther
Cato (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin.
CATO, een afkorting die staat voor Catastrophe At Take Off (= Catastrofe tijdens het opstijgen)